Хидэхито (英仁), Император Го-Момодзоно (後桃園天皇; ) — 118-й правитель в истории Японии, правил с 23 мая 1771 года до смерти в 1779 году.

Биография 
Император Го-Момодзоно родился 5 августа 1758 года. Он был первым сыном императора Момодзоно. Матерью мальчика была Итидзё Томико, дочь министра высшей политики Итидзё Канэки. Новорождённому дали имя Хидэхито.

9 июня 1759 года принца провозгласили наследником престола. В 5-летнем возрасте он потерял отца. Из-за малого возраста наследника монарший трон временно заняла тётя принца и старшая сестра покойного правителя Тосико, которая приняла имя императрицы Го-Сакурамати. 6 апреля 1768 года она предоставила принцу титул котайси, а в декабре 1769 года сложила с себя полномочия и передала престол пасынку. 23 мая 1770 14-летний принц прошёл интронизацию и стал новым императором Японии.

Император Го-Момодзоно был болезненным, поэтому государственными делами не занимался. За свою короткую жизнь он составил  в 8 книгах и собрание японской поэзии .

Император имел только одну дочь Ёсико. Для сохранения династии он сделал своим приёмным сыном Морохито из дома принцев Канъин и провозгласил его наследником. Впоследствии Ёсико стала женой Морохито, будущего императора Кокаку.

16 декабря 1779 года Император Го-Момодзоно умер в 21-летнем возрасте. Его похоронили в  на территории монастыря Сэнрю-дзи в районе Хигасияма в Киото

Генеалогия 
Первенец Императора Момодзоно

 Коноэ (近衛維子)
 Первая дочь: Наследная Принцесса Кинко (欣子内親王)
 Приемный сын:
 Наследный Принц Томохито (兼仁親王) (Император Кокаку, шестой сын Наследного Принца Канъин-но-мия Сукэхито)

Примечания

Литература 
 『新編　日本史辞典』 (Новое издание. Словарь истории Японии) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058. 
 『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69)) 

 12